Тупиково — топоним в России:

 Тупиково — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Тупиково — деревня в Торжокском районе Тверской области.